Ядвига Янковская-Цесляк (род. 1951) — польская актриса театра, кино и телевидения; также актриса озвучивания.

Биография 
Ядвига Янковская родилась 15 февраля 1951 года в Гданьске. Актёрское образование получила в Театральной академии им. А. Зельверовича в Варшаве, которую окончила в 1972 году. Актриса театров в Варшаве. Выступала в спектаклях польского «театра телевидения» в 1975—1999 годах.

Избранная фильмография

актриса 
  — Нужно убить эту любовь / Trzeba zabić tę miłość
  — Награды и отличия / Nagrody i odznaczenia
 - — Польские пути / Polskie drogi (телесериал)
  — Ян Сердце / Jan Serce (телесериал)
  — Глядя друг на друга / Egymásra nézve
  — Внутреннее состояние / Stan wewnętrzny
  — Перстенёк с орлом в короне / Pierścionek z orłem w koronie
  — Аир / Tatarak
  — Виски с молоком

озвучивание 
  — С любовью / Con amore
  — Доложи, 07 / 07 zgłoś się (телесериал)

Признание 
 1978 — Награда «Комитета в дела радио и телевидение» за роль в телесериале «Польские пути».
 1979 — Бронзовый Крест Заслуги.
 1982 — Приз за лучшую женскую роль (в венгерском фильме «Глядя друг на друга») — 35-й Каннский кинофестиваль.
 2007 — Кавалерский крест Ордена Возрождения Польши.
 2009 — Золотая Медаль «За заслуги в культуре Gloria Artis».

Ссылки 
 Актриса на сайте filmpolski.pl
 Актриса на сайте e-teatr.pl
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Актрисы театра Польши
Актрисы телевидения Польши
Киноактрисы Польши
Актрисы озвучивания Польши
Выпускники Театральной академии им. А. Зельверовича